Kolej nebo koleje mohou být: 
Doprava (kolej od slova kolo)
 kolej – součást svršku dráhy, tj. dopravní cesty kolejové drážní dopravy, nebo strojních zařízení, zpravidla dvojice kolejnic, nejde-li o monorail 
 traťová kolej
 koleje – pomnožný tvar s významem kolejová dráha, trať
 stopa po průjezdu vozidla
 vyjeté koleje – poškození vozovky nebo nezpevněné cesty vytvořením podélných prohlubní vzniklých tíhou vozidel
 součást názvu polských železničních dopravců
 Koleje Mazowieckie – polský železniční dopravce
 Polskie Koleje Państwowe – někdejší polský státní železniční dopravce

Školství (kolej z lat. collegium, společenství)
 kolej (ubytovací zařízení) – ubytovací zařízení pro studenty vysokých škol, obdoba internátů
 Kounicovy koleje
 Koleje Strahov
 další viz v kategorii Studentské koleje
 kolej (vzdělávací zařízení) – vzdělávací univerzitní zařízení s ubytováním (v západních zemích, ve středověku atd.)
 dříve také např. jezuitské koleje (Seznam jezuitských institucí v Česku)

Související články 
 Vložené návěstidlo a uzávěra koleje

Externí odkazy